ICMC steht für:

 International Catholic Migration Commission, siehe Internationale Katholische Migrationskommission
 International Chamber Music Competition Hamburg, siehe Internationaler Kammermusikwettbewerb Hamburg
 International Computer Music Conference

Abkürzung